Albert Lea peut faire référence à :
 Albert Lea, une ville, chef-lieu du comté de Freeborn dans le Minnesota ;
 Township d'Albert Lea.